Јохан Брунстрем и Фредерик Нилсен су бранили титулу, али је Нилсен одлучио да се не такмичи, док је Брунстрем изгубио у пару са Николасом Монроом у првом колу од Роберта Баутисте Агута и Станисласа Вавринке.

Лу Јен-сјун и Џонатан Мареј су освојили титулу победивши у финалу Равена Класена и Леандера Паеса са 6–3, 7–6(7–4)

Ноциоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Ченај 2015."

 Отворено првенство Ченаја у тенису 2015.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови